Антипов Олександр Іванович — російський гірничий інженер
 Антипов Олександр Миколайович — російський картограф
 Антіпов Олександр Миколайович — український податківець і політик